Гра́фский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Графский переулок — улица в Москве.
 Графский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Графский переулок — музыкальный CD-альбом Михаила Боярского (2003).

См. также 
 Графский проезд